Мурга́б () — река в Афганистане и Туркменистане. Длина реки 978 км, площадь бассейна 46 900 км².

Гидрография 

Исток находится в Афганистане. Питание в основном снеговое. Средний расход воды у поселка Тагтабазар, что в 486 км от устья, около 52 м³/с. Средняя мутность воды 4500 г/м³.

Рядом с городом Мары в Мургаб вливается Каракумский канал. Далее река канализована, в неё также идёт слив коллекторов с оазиса Мары. Канал-коллектор идёт на северо-запад, где на границе Ахалского и Марыйского велаятов образует сеть озёр.

На реке расположены Ташкепринское, Казыклыбентское, Колхозбентское, Иолотанское, Гиндукушское и Сарыязинское водохранилища.

Притоки 
 Абикайсор
 Кашан
 Кушка
 Кайсор

Населённые пункты 
Мургап, Мары, Ёлётен, Байрамали, Баламургаб.

Городище Гонур-Депе.

Хозяйственное значение 
Орошение сельскохозяйственных земель. Ирригация в дельте Мургаба ведет своё начало с глубокой древности. На реке расположены Мервский, Иолатанский и Пендинский оазисы.

В культуре 
Реку Муграб (Мурғоб) упоминает Алишер Навои в поэме Стена Искандара, утверждая целительность её вод.

Примечания

Литература 
 
 
 

Бассейны бессточных областей Азии
Реки Сари-Пуля
Реки Фарьяба
Реки Бадгиса
Реки Марыйского велаята
Пограничные реки